Poschmann ist ein deutschsprachiger Familienname. Folgende Personen sind Träger dieses Namens:

 Adolf Poschmann (1885–1977), deutscher Pädagoge, Heimatforscher und Sachbuchautor
 Agathe Poschmann (* 1922), deutsche Theaterschauspielerin und Sprecherin
 Aloys Poschmann (1909–1980), deutscher Psychiater, Chefarzt der Organisation Todt
 Bernhard Poschmann (1878–1955), katholischer Priester und Hochschullehrer
 Brigitte Poschmann (1932–2008), deutsche Archivarin und Historikerin
 Christian Poschmann (* 1979), deutscher American-Football-Spieler
 Henri Poschmann (1932–2022), deutscher Literaturwissenschaftler
 Katja Poschmann (* 1980), deutsche Politikerin (SPD)
 Marion Poschmann (* 1969), deutsche Schriftstellerin
 Sabine Poschmann (* 1968), deutsche Bundestagsabgeordnete
 Wolf-Dieter Poschmann (1951–2021), deutscher Leichtathlet und Moderator